Памятник Конраду Аденауэру () — монумент, сооружённый в г. Берлине (Германия) в честь Ко́нрада Адена́уэра, выдающегося политического деятеля, первого федерального канцлера ФРГ (1949—1963), сумевшего поднять Германию из послевоенных руин и поставить страну в ряд ведущих государств мира.

Памятник открыт 19 апреля 2005 года на площади его же имени в Берлине. Автор — скульптор Хельга Тиманн.

Высота бронзовой статуи — 1,85 м.

Памятник изображает Конрада Аденауэра, шагающего в распахнутом пальто со шляпой в руке.

В качестве модели для статуи послужила фотография, снятая 21 сентября 1949 года, когда канцлер Аденауэр покинул штаб-квартиру Верховной комиссии западных союзников в отеле «Петерсберг» в Кёнигсвинтере. В ходе встречи Аденауэр намеренно игнорировал инструкции, и пошёл не по ковру, на котором стояли представители оккупационных властей.

Ссылки 
 Konrad Adenauer 
 Konrad Adenauer verlässt den Sitz der Alliierten Hohen Kommission, nachdem er das neue Besatzungsstatut empfangen hat 

Аденауэру, Берлин
Бронзовые скульптуры
Аденауэру
Здания и сооружения, построенные в 2005 году
Скульптуры 2005 года
Появились в 2005 году в Германии